2013 Голяма награда на САЩ е 35-о за Голямата награда на САЩ и осемнадесети кръг от сезон 2013 във Формула 1, провежда се на 17 ноември 2013 година на Писта на Америките в Остин, Тексас, САЩ.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на САЩ
Спорт в Остин